— святой римско-католической церкви.
 Паризиус, Лудольф (1827—1900) — немецкий публицист и политический деятель.

Примечания